Гаспра — посёлок городского типа в Крыму.
 Гаспра (дворец) — дворцовый ансамбль на территории посёлка Гаспра в Крыму.
 (951) Гаспра — астероид в Солнечной системе.